Corrado Sonni – attore italiano
 Domenico Antonio Sonni – religioso, accademico e politico italiano
 Igea Sonni – attrice teatrale italiana
 Jack Sonni – chitarrista statunitense